Dieter Thoma ist der Name folgender Personen:

* Dieter Thoma (Physiker) (1881–1942), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Dieter Thoma (Moderator) (1927–2017), deutscher Journalist und Moderator
 Dieter Thoma (Skispringer) (* 1969), deutscher Skispringer